Perieți kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Perieți (Ialomița)
 Perieți (Olt)